

Bułgaria 
 Kołarowo – wieś w obwodzie Błagoewgrad
 Kołarowo – wieś w obwodzie Chaskowo
 Kołarowo – wieś w obwodzie Silistra
 Kołarowo – wieś w obwodzie Stara Zagora

Rosja 
 Kołarowo – wieś w obwodzie tomskim